Katherine est un prénom féminin dérivé de Catherine et .

Katherine peut désigner :

Prénom
Katherine Adamov (née en 1945), actrice et metteuse en scène française
Katherine Adams (née en 1964), actrice québécoise
Katherine Albert (1902-1970), scénariste et actrice américaine
Katherine Alice Applegate (née en 1956), romancière américaine
Katherine Arden (née en 1987), romancière américaine
Katherine Bailess (née en 1980), actrice et chanteuse américaine
Katherine Barrell (née en 1990), actrice et productrice canadienne
Katherine Bates (née en 1982), coureuse cycliste australienne
Katherine Batis (née en 1943), épouse du prince héritier de Serbie
Katherine Bitting (1869-1937), botaniste et chimiste américaine
Katherine Bloodgood (1871-1967), chanteuse et comédienne américaine
Katherine Boo (née en 1964), journaliste d'investigation américaine
Katherine Briçonnet (morte en 1526), femme de noblesse française
Katherine Brooks (née en 1976), scénariste et actrice américaine
Katherine Choong (née en 1992), athlète suisse en escalade
Katherine Compton (née en 1978), coureuse cycliste américaine
Katherine Conolly (c. 1662-1752), hôtesse politique et philanthrope irlandaise
Katherine Cook Briggs (1875-1968), théoricienne américaine en psychologie
Katherine Copeland (née en 1990), rameuse britannique
Katherine Crawford (née en 1944), actrice américaine
Katherine Boecher (née en 1981), actrice américaine
Katherine Bowes-Lyon (1926-2014), cousine germaine d'Élisabeth II
Katherine Butler (1914-2000), religieuse irlandaise
Katherine Clark (née en 1963), femme politique américaine du Massachusetts
Katherine DeMille (1911-1995), actrice canadienne
Katherine Dieckmann, réalisatrice américaine
Katherine Dreier (1877-1952), artiste et mécène américaine
Katherine Dunbabin (née en 1941), archéologue d'art romain 
Katherine Dunham (1909-2006), danseuse et chorégraphe américaine
Katherine Dunn (1945-2016), romancière et journaliste américaine
Katherine Endacott (née en 1980), athlète sprinteuse britannique
Katherine Erhardy (née en 1959), actrice française
Katherine Fletcher (née en 1976), femme politique britannique
Katherine V. Forrest (née en 1939), écrivaine américaine de romans policiers
Katherine Freese (née en 1957), astrophysicienne et professeure américaine
Katherine Grainger (née en 1975), rameuse écossaise
Katherine Grant (1904-1937), actrice américaine
Katherine Haber (née en 1984), rameuse canadienne
Katherine Hauptman (née en 1970), archéologue suédoise
Katherine Heigl (née en 1978), actrice et productrice américaine
Katherine Heinrich (née en 1954), mathématicienne australo-canadienne
Katherine Helmond (1929-2019), actrice et réalisatrice américaine
Katherine Horny (née en 1969), joueuse péruvienne de volley-ball
Katheryn Elizabeth Hudson (Katy Perry) (née en 1984), auteure et interprète américaine
Katherine Hull (née en 1982), golfeuse professionnelle australienne
Katherine Jackson (née en 1930), mère de la fratrie des Jackson
Katherine Jenkins (née en 1980), chanteuse mezzo-soprano galloise
Katherine Johnson (1918-2020), physicienne et mathématicienne spatiale américaine
Katherine Justice (née en 1942), actrice et réalisatrice américaine
Katherine Anna Kang (née en 1970), femme d'affaires américaine
Katherine Sophia Kane (1811-1886), botaniste irlandaise
Katherine Kath (1920-2012), actrice française
Katherine Kerr (1937-2019), écrivaine et actrice américaine
Katherine Kurtz (née en 1944), auteure américaine de romans de fantasy
Katherine LaNasa (née en 1966), actrice américaine
Katherine Kelly Lang (née en 1961), actrice américaine
Katherine Langford (née en 1996), actrice australienne
Katherine Lee (1907-1968), actrice américaine
Katherine Legge (née en 1980), pilote automobile anglaise
Katherine Levac (née en 1989), humoriste et comédienne franco-ontarienne
Katherine Librowicz (1912-1991), peintre et sculptrice polonaise
Katherine MacDonald (1891-1956), actrice et productrice américaine
Katherine MacGregor (1925-2018), actrice américaine
Katherine MacLean (1925-2019), auteur américaine de science-fiction
Katherine Maher (née en 1983), dirigeante américaine 
Katherine Maine (née en 1997), coureuse cycliste canadienne
Katherine Mansfield (1888-1923), écrivaine et poétesse britannique
Katherine Clerk Maxwell (1824-1886), physicienne écossaise
Katherine Mayo (1867-1940), chercheuse et historienne américaine
Katherine Megan McArthur (née en 1971), astronaute et océanographe américaine
Katherine Ann McGregor, actrice américaine
Katherine McNamara (née en 1995), actrice et chanteuse américaine
Katherine Merchant (née en 1985), joueuse anglaise de rugby
Katherine Neville (née en 1945), romancière américaine
Katherine Moennig (née en 1977), actrice américaine
Katherine Pancol (née en 1954), journaliste et romancière française
Katherine Parkinson (née en 1978), actrice britannique
Katherine Paterson (née en 1932), auteure américaine de littérature jeunesse

Katherine Plouffe (née en 1992), joueuse canadienne de basket-ball
Katherine Ann Power (née en 1949), détenue et fugitive américaine
Katherine Quenot (née en 1958), auteure française d'ouvrages jeunesses
Katherine Ralls (née en 1939), zoologiste et environnementaliste américaine
Katherine Ramdeen, actrice canadienne
Katherine Rawls (1917-1982), nageuse et plongeuse américaine
Katherine Reutter (née en 1988), patineuse de vitesse américaine
Katherine Routledge (1866-1935), archéologue et anthropologue britannique
Katherine Ryan (née en 1983), humoriste et écrivaine canadienne
Katherine Schofield (1939-2002), actrice britannique
Katherine Scholes (née en 1959), écrivaine australienne
Katherine Schwarzenegger (née en 1989), auteure américaine
Katherine Shindle (née en 1977), actrice et chanteuse américaine
Katherine Spillar, militante féministe américaine
Katherine Stafford (c. 1376-1419), femme de noblesse anglaise
Katherine Stinson (1891-1977), aviatrice américaine
Katherine Matilda Swinton (née en 1960), actrice et productrice britannique
Katherine Swynford (1350-1403), duchesse anglaise
Katherine Tai (née en 1974), femme politique américaine 
Katherine Thomson (née en 1955), scénariste australienne
Katherine Timpf (née en 1988), personnalité américaine de la télévision
Katherine Wallace (née en 1990), actrice australienne
Katherine Waterston (née en 1980), actrice américano-britannique

Katherine Williams (1908-1982), actrice américaine
Katherine Wilmot (c. 1773-1824), voyageuse et chroniqueuse irlandaise

Personnages
Katherine Chancellor, personnage de la série télévisée Les Feux de l'amour
Katherine Fitch, personnage de la série britannique Skins
Katherine Mayfair, personnage de la série télévisée Desperate Housewives
Katherine Pierce, personnage de la série télévisée Vampire Diaries
Katherine Pulaski, personnage de l'univers Star Trek

Toponyme

Australie 
 Katherine, ville du Territoire du Nord

États-Unis 
 Katherine, census-designated place située en Arizona.

Voir aussi

Homonymie de prénom